Herod – forma inglese del nome proprio di persona Erode
Herod – cavallo da corsa di razza purosangue inglese

Pagine correlate
Erode